(né en 1996), footballeur international somalien
Omar Mohamed (né en 1999), gymnaste artistique égyptien